Vlag van Gomel (oblast)
Vlag van Gomel (stad)